75/34 – cannone semovente d'assalto italiano
 75/32 Mod. 1937 – obice movibile, 75/34 era il nome del prototipo
 75/34 Mod. S.F. – cannone del vallo alpino